Elisabetta d'Asburgo – Regina consorte di Polonia e Granduchessa consorte di Lituania nata nel 1436
 Elisabetta d'Asburgo – Principessa consorte ereditaria di Polonia e Granduchessa consorte di Lituania nata nel 1526
 Elisabetta d'Asburgo – Regina consorte di Francia nata nel 1554